Турнир BNP Paribas Masters 2016 года в мужском одиночном разряде проводится в 45-й раз. В основной сетке турнира 48 участников, 6 из которых прошли по результатам квалификации, ещё трое получили специальное приглашение от организаторов и один стал лаки-лузером.

Британец Энди Маррей — победитель турнира.

Новак Джокович, защищавший три своих титула в четвертьфинале уступил Марину Чиличу.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Новак Джокович (Четвертьфинал)
 ''' Энди Маррей (Титул)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Милош Раонич (Полуфинал, отказ)
  Кэй Нисикори (Третий раунд)
  Доминик Тим (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Давид Гоффен (Третий раунд)
  Марин Чилич (Полуфинал)
  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Люка Пуй (Третий раунд)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Пабло Куэвас ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2016